Les Loges (Alt Marne), municipi al departament de l'Alt Marne (regió de Gran Est, França)
 Les Loges (Calvados), municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Les Loges (Sena Marítim), municipi al departament de Sena Marítim (Normandia)
 Les Loges-sur-Brécey, al departament de la Mànega (Normandia)
 Les Loges-en-Josas, municipi al departament d'Yvelines (regió de l'Illa de França)
 Les Loges-Marchis, municipi al departament de la Mànega (regió de Normandia)
 Les Loges-Margueron, municipi al departament de l'Aube (Gran Est)
 Les Loges-Saulces, municipi al departament de Calvados (Normandia)
 Beaumetz-lès-Loges, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)